Palgongsan kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Palgongsan (Daegu/Norra Gyeongsang), berg på gränsen mellan Daegu och Norra Gyeongsang, 
 Palgongsan (Norra Jeolla), berg i Norra Jeolla,